O Botola de 2000-01 foi à 45ª temporada da Premier League marroquina . Raja Casablanca venceu seu 07° campeonato na história.

Clubes

Promovidos e rebaixados

Tabela
Temporada 2000-01

 **WAC perdeu 1 ponto após a 25ª rodada.

Campeão

Ver também
Botola 1
Botola 2
Taça do Trono

Ligações externas 
League at fifa.com
RSSSF competition history
 GNF 1 - Hailoosport.com (Arabic)
GNF 1 - Hailoosport.com

Competições nacionais de futebol da África
Futebol de Marrocos